Makarov-pisztoly - más néven PM
 Pénzügyminisztérium - a magyar kormány szerve
 Párbeszéd Magyarországért - magyar politikai párt
 post meridiem - délután (latin rövidítés)
 pikométer - a méter billiomodrésze (1×10−12 m)
 Pm - a prométium vegyjele
 Internetes fórumokon a „Personal Message”, azaz „személyes üzenet” rövidítése, ami csak a címzett felhasználónak szól